Le Puits peut désigner :

Géographie 
 Une ancienne commune du département du Jura, intégrée à celle de Saugeot en 1823
 Le Puits-des-Mèzes, ancienne commune de la Haute-Marne

Cinéma 
 Le Puits, film muet français de Louis Feuillade (1909) ;
 Le Puits (The Well), film américain de  Leo C. Popkin et Russell Rouse, sorti en 1951 ;
 Le Puits (The Well), film australien de Samantha Lang sorti en 1997 ;
 Le Puits, (The Well), film algérien de Lotfi Bouchouchi sorti en 2016.

Voir aussi 
 (page d'homonymie en anglais)